Октоберфест се може односити на:

 Октоберфест, фестивал пива у Минхену, Немачка

Филмови 
 Октоберфест (филм из 1987), југословенски филм из 1987.
 Октоберфест (филм из 2005), немачки филм из 2005.